Znamensky (ou Znamenskiy) peut désigner :
 Georgy Znamensky (1903-1946), un athlète soviétique, frère du suivant
 Seraphim Znamensky (1906-1942), un athlète soviétique, frère du précédent
 Mémorial Znamensky, un meeting international d'athlétisme en Russie, nommé en honneur des deux athlètes éponymes